Rajd Wielkiej Brytanii 1973, (pełna nazwa: 22. Daily Mirror RAC Rally) – dwunasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata sezonu 1973, która odbyła się w dniach 17-21 listopada. Zwycięzcą został Timo Mäkinen.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja producentów po 11 rundach 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

1973 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
1973